Krk sziget Horvátországban
Krk város Horvátországban a Krk szigeten